Rassocha může být:

 Rassocha (přítok Jasačné) — řeka v Saše v Rusku, přítok Jasačné
 Rassocha (přítok Popigaje) — řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Popigaje

 Rossocha () — řeka v Saše v Rusku, přítok Alazeje